Ерік Джонсон (музикант)
 Ерік Джонсон (хокеїст)
 Ерік Джонсон (актор)